Во́льфганг Бе́рендт (; 14 июля 1936, Берлин) — немецкий боксёр легчайшей и наилегчайшей весовых категорий, выступал за сборную ГДР во второй половине 1950-х годов. Чемпион летних Олимпийских игр в Мельбурне, обладатель бронзовой медали чемпионата Европы, участник многих международных турниров и матчевых встреч. Также известен как фотокорреспондент и общественный деятель.

Биография 
Вольфганг Берендт родился 14 июля 1936 года в Берлине. Активно заниматься боксом начал в возрасте одиннадцати лет, проходил подготовку в берлинском спортивном клубе «Айнхайт». Первого серьёзного успеха на ринге добился в 1955 году, когда стал чемпионом ГДР в легчайшем весе и выиграл бронзовую награду на чемпионате Европы в Западном Берлине (в полуфинале наилегчайшей весовой категории проиграл румыну Мирче Добреску). Благодаря череде удачных выступлений удостоился права защищать честь страны на летних Олимпийских играх 1956 года в Мельбурне — одолел здесь всех своих соперников, в том числе ирландца Фредерика Гилроя и корейца Сон Сун Чёна в полуфинале и финале соответственно.

Получив золотую олимпийскую медаль, Берендт номинировался на звание лучшего спортсмена ГДР 1956 года, однако в итоге занял второе место, уступив велогонщику Густаву-Адольфу Шуру. Год спустя он вновь выиграл национальное первенство, но затем в его карьере наступил некоторый спад. В 1960 году он в третий раз завоевал золото чемпионата ГДР (на сей раз в полулёгкой весовой категории) и хотел пройти отбор на Олимпийские игры в Рим. Тем не менее, на отборочных соревнованиях в Берлине проиграл соотечественнику Вернеру Киршу и вынужден был отказаться от этой поездки. После ещё одного длительного перерыва пытался пройти квалификацию на Олимпиаду 1964 года в Токио, но тоже неудачно — конкуренты в лёгком весе оказались слишком сильными для него. Всего в любительском олимпийском боксе провёл 201 бой, из них 188 окончил победой, 8 поражением, в пяти случаях была зафиксирована ничья.

После завершения спортивной карьеры в период 1963—1991 Вольфганг Берендт работал фотографом в газете «Новая Германия»: в качестве фотокорреспондента побывал на восьми Олимпийских играх, получил две золотые медали на всемирных выставках спортивной фотографии в Дамаске и Пекине. Помимо этого, занимался общественной деятельностью, был почётным послом детского фонда хосписа Центральной Германии в Нордхаузене. Женат, воспитал двоих детей. Его сын Марио тоже стал довольно известным боксёром, в частности, он представлял ГДР на летних Олимпийских играх 1980 года в Москве.

Ссылки 
 

Боксёры ГДР
Боксёры 1950-х годов
Боксёры наилегчайшей весовой категории
Боксёры легчайшей весовой категории
Боксёры на летних Олимпийских играх 1956 года
Чемпионы летних Олимпийских игр 1956 года
Олимпийские чемпионы от ГДР
Олимпийские чемпионы по боксу
Фотокорреспонденты
Кавалеры ордена «Знамя Труда» (ГДР)